Tre unità della marina militare polacca hanno portato il nome di ORP Orzeł ("aquila" in lingua polacca):
 ORP Orzeł (sommergibile 1938) – sommergibile della classe Orzeł, varato nel 1938 e disperso in mare nel maggio – giugno 1940.
 ORP Orzeł (sommergibile 1962) – sommergibile della classe Whiskey, costruito per la marina sovietica e poi passato alla Polonia nel 1962, radiato nel 1983.
 ORP Orzeł (sommergibile 1986) – sommergibile della classe Kilo, varato nel 1986 ed attualmente in servizio.